Theater van Herodes (Jeruzalem)
 Theater van Herodes (Caesarea)
 Theater van Herodes (Jericho)